Serpula incerta är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866. Serpula incerta ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
incerta